10 puede referirse a:

 el número 10;
 el año 10 d. C.;
 el año 10 a. C.;
 por su terminación, el año 1810, 1910, 2010, etc.;
 los años 10, que también puede referirse a los años 1810, los años 1910, los años 2010, etc.;
 los años 10 a. C.;
 el mes de octubre;
 Otros períodos de tiempo como el siglo X y el siglo X a. C., o el X milenio y el X milenio a. C.;

Arte y entretenimiento 
 10, cadena de televisión española;
 La 10, antigua cadena de televisión española;
 Radio 10, emisora de radio argentina;
 10 (), película de Blake Edwards;
 Canal de televisión en El Salvador Canal 10 (TVES).
Álbumes
 10 (1990), álbum de The Stranglers;
 10 (2000), álbum de Divididos;
 10 (2007), álbum de Hombres G;
 Diez (1987), álbum de Alaska y Dinarama;

Apellido Diez 
 Fernando Diez Barroso Govantes, escritor mexicano;
 Nicolás Diez, futbolista argentino;
 Varios personajes que llevan el apellido Díez.